Arne Johansson kan avse flera personer:

 Arne "Brand-Johan" Johansson (1915–1956), ishockeymålvakt för Södertälje SK från 1930- till 1950-talet
 Arne Johansson (professor) (född 1930), svensk kärnfysiker, och professor vid Uppsala universitet 1974–1995
 Arne Johansson (orienterare) (född 1950), svensk orienterare med tre VM-guld och ett NM-guld
 Arne V. Johansson (född 1953), svensk forskare i mekanik och professor vid Kungliga Tekniska högskolan
 Arne Johansson (entreprenör), svensk entreprenör, grundare av Arjo AB i Malmö
 Arne Johansson (politiker), politiker (Rättvisepartiet Socialisterna), chefredaktören för och mångårig medarbetare på tidningen Offensiv